Caprine arthritis encephalitis, een besmettelijke hersen- en gewrichtsaandoening bij geiten
 Canadian Aviation Electronics, een Canadese multinational
 Computer-Aided Engineering, computerondersteunde technische ontwikkeling